Zawodowiec (Il mercenario) – hiszpańsko-włoski film z 1968 roku w reżyserii Sergio Corbucciego
 Zawodowiec (Le Professionnel) – francuski film z 1981 roku w reżyserii Georges'a Lautnera
 Zawodowiec (Profesionalac) – serbski film z 2003 roku w reżyserii Dušana Kovačevicia
 Zawodowiec (Playing for Pizza) – powieść Johna Grishama wydana w 2007 roku.